Boeswillwald est un patronyme alsacien porté notamment par :
 Émile Boeswillwald (1815-1896), architecte français ;
 Émile Artus Boeswillwald (1873-1935), petit-fils du précédent ;
 Paul Boeswillwald (1844-1931), fils du premier et père du second ;
 Pierre Boeswillwald (né en 1934), musicien contemporain français.